Алибе́к Максу́тович Аяга́нов (; 13 января 1992, Павлодар) — казахстанский футболист, полузащитник.

Карьера

Клубная 
Воспитанник павлодарского футбола. В 2008 начинал карьеру в дубле местного клуба «Иртыш». 20 августа 2011 года забил свой первый гол в чемпионате страны в матче против шымкентского «Ордабасы» (3:0). Летом 2015 года на правах аренды пополнил семейский «Спартак».

В сборной 
Был капитаном юношеской сборной Казахстана.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2012
 Финалист Кубка Казахстана: 2012
 Финалист Кубка НФЛ Казахстана: 2010

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Спартак» Семей
Игроки ФК «Акжайык»
Игроки ФК «Кызыл-Жар»